Nies Gerritsma (1939), Nederlands burgemeester
 Tjebbo Gerritsma (1972), Nederlands acteur
 Wim Gerritsma (1913), Nederlands graficus en kunstschilder